Velika Loka je ime več naselij v Sloveniji:

 Velika Loka, občina Grosuplje
 Velika Loka, občina Trebnje

Naselja v Sloveniji